O Wollongong Football Club, anteriormente chamado Wollongong Wolves, é uma das equipes de futebol mais tradicionais da Austrália.

História 
Foi campeã da Copa dos Campeões da Oceania na temporada 2000-2001 ao bater o Tafea de Vanuatu. Atualmente disputa o campeonato estadual de Nova Gales do Sul.

Copa do Mundo de Clubes da FIFA 
Ao vencer a Liga dos Campeões da Oceania em 2000-2001, o então Wollongong Wolves ganhou o direito de disputar o Mundial de Clubes da FIFA de 2001. Porém, com a falência da ISL, empresa de marketing esportivo que, na ocasião, era parceira da FIFA, o campeonato foi cancelado e o Wollongong Wolves perdeu a chance de participar dessa competição. Depois disso, o Wollongong Wolves não teve, até o momento, outra oportunidade de participar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Títulos 
  Liga dos Campeões da Oceania: 2000-2001
  National Soccer League: 1999-2000, 2000-2001
  New South Wales Premier League: 2008

Clubes de futebol da Austrália
Clubes de futebol fundados em 1980